Dies ist die Liste der Schweizer Fussball-Nationaltorhüter, die seit dem ersten offiziellen Länderspiel des SFV am 12. Februar 1905, als Alfred Uster im Tor stand, mindestens einen Einsatz in der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Herren absolviert haben.

Insgesamt kamen bislang 77 verschiedene Torhüter zum Einsatz, darunter 14 Spieler, für die das erste Spiel im Nationaltrikot gleichzeitig das letzte war. Rekordnationaltorhüter ist seit 2021 Yann Sommer mit mittlerweile 80 Spielen. Zuvor war dies mehr als 41 Jahre lang Erich Burgener und davor für eine Rekordzeit von mehr als 48 Jahren Frank Séchehaye.

Nachweislich jüngster Torhüter war der zum Zeitpunkt seines Debüts 19-jährige Frank Séchehaye. Bei seinem letzten Einsatz nachweislich am ältesten war Pascal Zuberbühler mit 37 Jahren. Zuberbühler ist auch der Goalie, der mit fast 14 Jahren die längste Zeitspanne zwischen seinem ersten und seinem letzten Einsatz aufweist. Ältester Debütant war der bei seinem ersten Einsatz 32-jährige Jörg Stiel.

28 Torhüter nahmen an einer Fussball-Weltmeisterschaft teil, von denen 12 zum Einsatz kamen, wobei Diego Benaglio und Yann Sommer mit je sieben Einsätzen Schweizer WM-Rekordtorhüter sind. An Europameisterschaften nahmen 14 Torhüter teil, von denen fünf zum Einsatz kamen und ebenfalls Yann Sommer mit neun Spielen die meisten Einsätze hat. Sébastien Roth stand bei der Europameisterschaft 2004 im Kader, kam jedoch nie zu einem Einsatz für die Nati. Auch Philipp Köhn, der an der Weltmeisterschaft 2022 teilnahm, hat bislang noch keinen Länderspieleinsatz.

Von den Torhütern mit mehr als zehn Spielen hat Stefan Huber mit 0,63 Gegentoren pro Spiel die beste und Charles Pasche mit 3,35 Gegentoren die schlechteste Bilanz.

(Stand: Jahresende 2022)

Quellen 
 Schweizer Fussballnationalmannschaft bei national-football-teams.com
 Schweiz Nationalelf - Spieler und Trainer von A bis Z bei weltfussball.com
 Torhüterchronik der Schweiz bei transfermarkt.ch (Quelle für Anzahl der Gegentore verwendet)

Schweiz
Torhüter
!